Нижче наведено список 153 муніципалітетів департаменту Вар.

Вар

Вар (департамент)